Первый дивизион 1985/1986 — 83-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 13 августа 1985 года и закончился 6 мая 1986 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1985/1986
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1985 году
Спорт в Бельгии в 1986 году